В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Pennsylvania 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Джанін Тремеллінг здобула титул, у фіналі перемігши Катрін Суїр 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Стефані Реге (2-ге коло)
  Іва Бударжова (2-ге коло)
  Світлана Чернєва (чвертьфінал)
  Лариса Нейланд (півфінал)

 Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Енн Сміт (півфінал)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Енн Мінтер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Pennsylvania